Ascocodinaea är ett släkte av svampar. Ascocodinaea ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascocodinaea